Мари́на Все́володовна Гаври́лко (23 июля 1913, Санкт-Петербург — 6 февраля 1994, Москва) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Марина Гаврилко родилась 23 июля 1913 года в Петербурге. Отец будущей актрисы, Всеволод Андреевич Гаврилко был художником, а мать, Екатерина Вацлавовна Вильямович, — актрисой. Родители разошлись, когда Марине было полтора года и до одиннадцати лет она жила у бабушки в Крыму. В 1924 году отчим Марины отвёз её в Ленинград в детский дом, где она училась и жила до семнадцати лет. Во время учёбы в школе девочка занималась в детской художественной студии при Ленинградском ТЮЗе и закончила её в 1930 году.

В 1930—1932 годах актриса работала в Ленинградском Пролеткульте, а в 1932 году начала карьеру в Москве. В 1933—1940 — в составе труппы Малого театра.

В кино начала сниматься в 1939 году. С 1940 года работала на киностудии Мосфильм.

В 1942—1945 — актриса фронтовых театров.

В 1945—1946 — работа в Новом Театре.

В 1947—1948 годы работала в Театр-студия киноактёра.

В 1949—1952 годах руководила художественной самодеятельностью МВД СССР. С 1949 года участвовала также в дубляже иностранных фильмов.

В 1951—1961 работала по договорам в кино. В 1961 году актриса вошла в штат Киностудии имени Горького, где работала до 1990 года.

Скончалась на 81-м году жизни 6 февраля 1994 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Творчество

Роли в кино 

 1939 — Ошибка инженера Кочина — Клавдия Ивановна, буфетчица
 1941 — Боевой киносборник № 4 — милиционер
 1941 — Два друга — Таня
 1941 — Сердца четырёх — кассир
 1944 — Родные поля — Анна Тимофеевна Хвалина
 1949 — Счастливый рейс — девушка
 1953 — Налим — экономка
 1953 — Чук и Гек — жена Миколы Терентьича, попутчица в поезде
 1955 — Солдат Иван Бровкин — Акулина
 1956 — Весна на Заречной улице — Марья Гавриловна, мать Зины
 1956 — За власть Советов — тётка возле колодца
 1957 — Екатерина Воронина — Сафонова
 1958 — Иван Бровкин на целине — Акулина
 1958 — Трое вышли из леса — Марья Михайловна Максимова
 1959 — Баллада о солдате — беженка-украинка в поезде
 1959 — Спасённое поколение — тётя Дуся
 1959 — Я вам пишу…
 1960 — За городской чертой — Фрэсина
 1961 — Когда деревья были большими — соседка Кузьмы по коммуналке
 1962 — Я купил папу — продавщица мороженого
 1963 — Большие и маленькие — соседка Соколовых
 1963 — Понедельник — день тяжёлый — Мария Павловна Каблукова
 1964 — Дальние страны
 1965 — Алёшкина охота — тётя Паша
 1966 — Бурьян — Гумачиха
 1969 — 13 поручений — покупательница
 1971 — Минута молчания — соседка Бокаревой
 1971 — У нас на заводе — жена Полухина
 1973 — Зелёная волна
 1973 — Мачеха — тётка Дарья
 1973 — Тихоня — почтальон
 1975 — Что с тобой происходит? — Клара Павловна, учительница алгебры
 1976 — Приключения Нуки — подруга женщины с петухом
 1976 — Развлечение для старичков — Маша Апраксина
 1978 — Конец императора тайги — мать Соловьёва
 1980 — История одного подзатыльника — соседка Козловых
 1981 — Карнавал — соседка Соломатиных в старой квартире
 1981 — Мы, нижеподписавшиеся — пассажирка с сигаретой
 1981 — На чужом празднике — Марья Степановна, хозяйка дома
 1982 — Нам здесь жить — Ефимовна
 1983 — Карантин — пассажирка в автобусе
 1983 — Такая жёсткая игра — хоккей
 1984 — Лев Толстой — Мария Николаевна, младшая сестра
 1984 — Приходи свободным — Мария Владиславовна
 1986 — В распутицу
 1986 — Голова Горгоны — Поликсена
 1987 — Спасите наши души — Анна Евгеньевна
 1988 — Француз — соседка Дарьи Сергеевны
 1990 — Комитет Аркадия Фомича
 1990 — Система «Ниппель» — Полина Васильевна
 1992 — Генерал — Любовь Сергеевна
 1992 — Зачем алиби честному человеку? — мать Шалудкина

Озвучивание 

 1954 — Сёстры Рахмановы («Узбекфильм»)
 1955 — Встреча — Шовкет (роль Б. Шекинской)
 1955 — Лымеривна (фильм-спектакль) (роль Л. Криницкой)
 1957 — Ева хочет спать (ПНР)
 1964 — Пансион Буланка (; ДЕФА, ГДР)
 1965 — История моей глупости (; ВНР) — тётя Гизи (роль Маньи Кишш)
 1968 — Возвращение улыбки () («Грузия-фильм»)
 1968 — Город просыпается рано — Мариам (роль Сесиль Такаишвили)
 1969 — Колония Ланфиер (СССР, Чехословакия) — Саб (роль Беты Поничановой)
 1969 — Минувшие дни — Узбек-аим (роль Марьям Якубовой)
 1969 — Десница великого мастера («Грузия-фильм») — Гурандухти (роль Лианы Асатиани)
 1969 — Кыз Жибек («Казахфильм») — Камка (роль Сабиры Майкановой)
 1970 — Звезда моего города () («Грузия-фильм») (роль Сесиль Такаишвили)
 1970 — Ищите девушку () («Азербайджанфильм») — Мейранса-ханум (роль Насибы Зейналовой)
 1970 — Кувшин () («Грузия-фильм») — Маро(роль Генриетты Лежавы)
 1970 — Третья дочь (роль С. Бакаевой)
 1971 — Незадачливые похитители
 1972 — Когда зацвёл миндаль () («Грузия-фильм») — бабушка Варо (роль Сесиль Такаишвили)
 1973 — Шах королеве бриллиантов (); СССР) — Алида Грубе (роль Лидии Фреймане)
 1976 — Цена счастья («Азербайджанфильм») — Кешвар (роль Насибы Зейналовой)
 1977 — Красная косынка (Турция)
 1978 — Синема
 1978 — Зимний отпуск — Анита (роль Катрин Вяльбе)
 1980 — Я ещё вернусь () («Азербайджанфильм») — Солмаз (роль Сусанны Меджидовой)
 1981 — Утренние всадники — Энекути (роль Э. Аллановой)
 1984 — Голубые горы, или Неправдоподобная история () («Грузия-фильм») — кассир (роль Сесиль Такаишвили)
 1984 — Бал сказок (Венгрия)
 1984 — Великий поход за невестой () («Грузия-фильм»)
 1985 — Ишь ты, Масленица! () («Арменфильм») (мультфильм)

Примечания

Ссылки 
 Марина Гаврилко в Авторском проекте Алексея Тремасова

Персоналии:Театр Корша
Актрисы озвучивания СССР
Персоналии:Малый театр Москвы
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Донском кладбище